Luisa de Thurn y Taxis (; Dischingen, 1 de junio de 1859 -Sigmaringen, 20 de junio de 1948) fue una princesa de Thurn y Taxis por nacimiento y de Hohenzollern por matrimonio.

Primeros años 
Luisa era la hija mayor de Maximiliano Antonio Lamoral, príncipe heredero de Thurn y Taxis, y su esposa, la duquesa Elena en Baviera. Sus abuelos paternos fueron el príncipe Maximiliano Carlos de Thurn y Taxis, y de su primera esposa, la baronesa Guillermina de Dörnberg. Sus abuelos maternos fueron el duque Maximiliano José en Baviera, y la princesa Ludovica de Baviera. A través de su madre, era sobrina de la emperatriz Isabel de Austria, apodada "Sissi".

La princesa nació en Dischingen y creció con sus tres hermanos menores Isabel, Maximiliano María y Alberto. Luisa y su hermana Isabel fueron criadas principalmente por institutrices. Los tutores privados les enseñaron idiomas extranjeros, matemáticas, historia y geografía. Además, recibió clases de música, baile y equitación. En 1867, perdió a su padre a la edad de ocho años, ya que él murió de parálisis a la edad de solo 35 años.

Boda 

Poco después de cumplir 20 años, Luisa se casó con el príncipe Federico de Hohenzollern-Sigmaringen, el cuarto hijo del príncipe Carlos Antonio de Hohenzollern-Sigmaringen y de la princesa Josefina de Baden, el 21 de junio de 1879 en Regensburg. El ajuar para su boda fue enviado desde París, para lo cual la legación bávara estuvo especialmente activa. El príncipe Federico encontró la ansiada calma de su vida privada en su matrimonio con Luisa después de varios compromisos y conexiones fallidos. A pesar de la diferencia de edad de 16 años, el matrimonio fue feliz, aunque no tuvieron hijos.

La baronesa Spitzemberg menciona a Luisa, a quien conoció en el Kaiserdiner en Príncipe Augusto, en sus memorias como "una figura muy pequeña y pobre, pero no sin encanto".

Viudez y últimos años 
Luisa había vivido con su esposo entre Múnich, el Castillo de Hohenzollern o en Maria-Theresia-Straße 17 desde 1894. Cuando Federico murió en 1904, los Hohenzollern le dieron a la viuda la villa a un costo de 350.000 marcos. En 1921, vendió la casa al nuncio papal en Alemania, Eugenio Pacelli, quien más tarde se convirtió en el papa Pío XII.

Luisa estaba destinada a sobrevivir 44 años a su marido, tiempo durante el cuál continuó realizando tareas representativas. Hay una foto en la que entrega las banderas de la 40ª Regimiento de Fusileros del Castillo de Hohenzollern, el 9 de julio de 1933. 

Durante la época del nacionalsocialismo, fue miembro de la Asociación de Mujeres Nacionalsocialistas y del Bienestar Popular Nacionalsocialista. En 1948, como seguidora, se le emitieron nuevas medidas de expiación en un procedimiento de la cámara de laudo.

Luisa murió ese año a la edad de 89 años. Fue enterrada junto a su esposo en la Iglesia de Hedingen.

Legado 
Las cartas de Luisa al diplomático austriaco Léon de Vaux están archivadas en los Archivos del Estado de Austria.

Era dama de la Orden Prusiana de Luisa.

Títulos y estilos 
 1 de junio de 1859-21 de junio de 1879: Su Alteza Serenísima la princesa Luisa de Thurn y Taxis.
 21 de junio de 1879-20 de junio de 1948: Su Alteza Serenísima la princesa Luisa de Hohenzollern, princesa de Thurn y Taxis.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Photograph of Princess Louise of Thurn and Taxis

Princesas de Hohenzollern-Sigmaringen
Luisa
Católicos de Alemania